Ряби́нкин — славянская фамилия:

 Рябинкин, Борис Андреевич (1926—2010) — заслуженный работник транспорта Российской Федерации, почётный гражданин Чкаловского района Нижегородской области.
 Рябинкин, Дмитрий Валерьевич (1971—1995) — российский военнослужащий, лейтенант спецназа ФСК РФ «Альфа». Погиб при проведении операции по освобождению заложников в Будённовске.
 Рябинкин, Лев Александрович (1910—1985) — советский геофизик, лауреат Государственной премии СССР.
 Рябинкин, Фёдор Трофимович (1859 — ?) — российский генерал-лейтенант (1916).
 Рябинкин, Юрий Иванович (1925—1942(?)) — ленинградский подросток, погибший в блокадном Ленинграде.